Альберто Сесар Мансини (; род. 20 мая 1969, Мисьонес) — аргентинский профессиональный теннисист и теннисный тренер, бывшая восьмая ракетка мира. Победитель семи турниров Гран-при и АТР-тура, игрок, а в дальнейшем капитан сборной Аргентины в Кубке Дэвиса, дважды выводивший её в финал этого турнира.

Игровая карьера 
Альберто Мансини, родившийся в 1969 году в аргентинской провинции Мисьонес, в 15 лет переехал в Буэнос-Айрес, чтобы посвятить себя тренировкам. К 19 годам его рассматривали как «нового Виласа» и предрекали большое будущее. Мансини вышел в свой первый финал турнира ATP Challenger в Сантьяго осенью 1987 года, проиграв там своему соотечественнику Хавьеру Фране. В 1988 году он совершил рывок в рейтинге, обыграв в июне на турнире Гран-при в Болонье сначала 11-ю ракетку мира Кента Карлссона, а затем, в финале, 16-ю ракетку мира Эмилио Санчеса. В начале августа он вошёл в число 50 сильнейших теннисистов мира в одиночном разряде. В парах он трижды за год играл в финалах турниров Гран-при и завоевал один титул.

В марте 1989 года Мансини обыграл на супертурнире в Майами вторую ракетку мира Матса Виландера. Позже той же весной он выиграл один за другим два престижных грунтовых турнира в Европе — сначала Открытый чемпионат Монте-Карло (после второй за сезон победы над Виландером обыграв в финале третью ракетку мира Бориса Беккера), а затем Открытый чемпионат Италии в Риме (победив пятую ракетку мира Андре Агасси). Добравшись на Открытом чемпионате Франции после победы над восьмой ракеткой мира Якобом Хласеком, к июлю он и сам вошёл в первую десятку рейтинга АТР и в том же месяце успешно вышел со сборной Аргентины в Мировую группу Кубка Дэвиса, обыграв в плей-офф британцев. За вторую половину сезона Мансини выиграл два турнира Гран-при в парном разряде, в которых его партнёром был эквадорец Андрес Гомес, но в одиночном разряде его успехи пошли на спад. На Открытом чемпионате США он выбыл из борьбы в четвёртом круге, проиграв 23-й ракетке мира Яннику Ноа, на сентябрьском турнире в Барселоне уступил 28-й ракетке мира Хорсту Шкоффу в полуфинале, а за последние два месяца сезона выиграл только три матча из семи.

В 1990 году Мансини со сборной Аргентины дошёл до полуфинала Мировой группы в Кубке Дэвиса после побед над командами Израиля и Германии. В четвертьфинальном матче он принёс победу аргентинцам, выиграв обе своих встречи в одиночном разряде, в том числе пятую, решающую игру у Карла-Уве Штееба. На индивидуальном уровне, однако, его успехи были намного скромней: в парном разряде он выиграл один турнир АТР-тура (сменившего в теннисном календаре тур Гран-при), но помимо этого принял участие меньше чем в десятке турниров, а в одиночном ни разу не поднялся выше четвертьфинала. Лучший результат он показал на Открытом чемпионате Италии, обыграв пятую ракетку мира, олимпийского медалиста Брэда Гилберта, но после этого уступив занимавшему 15-е место в рейтинге Андрею Чеснокову. Неудачные выступления, возможно, были связаны с богемным образом жизни, который Мансини вёл в это время, иногда уходя с вечеринок только под утро; начав сезон на девятом месте в рейтинге, он окончил его на 127-м. По ходу сезона, когда Мансини опустился в рейтинге с девятого места на 81-е, организаторы теннисного турнира в Штутгарте, решив, что он больше не может привлекать зрителей, даже заплатили ему отступные за отказ от участия в этом турнире.

За 1991 и 1992 годы Мансини пять раз играл в финалах турниров АТР в одиночном разряде, в том числе в Открытом чемпионате Италии 1991 года и в турнире высшей категории в Майами в 1992 году, но так и не сумел завоевать ни одного нового титула. Среди обыгранных им соперников в эти два года были три игрока из первой десятки рейтинга — Серхи Бругера в Риме, Борис Беккер в Майами и Иван Лендл в Барселоне, и сам он в апреле 1992 года приблизился вплотную к ней, но не сумел вновь войти в неё. На Олимпиаде в Барселоне Мансини проиграл в первом круге Майклу Чангу, занимавшему шестую строчку в рейтинге и за несколько месяцев до этого победившему его в финале в Майами. После этого в сентябре Мансини и сборная Аргентины, потерпев в плей-офф Мировой группы поражение от датчан, снова выбыли в региональную группу. Через год они потерпели ещё одно поражение в плей-офф, уже от венгров. Этот матч стал последним, в котором Мансини защищал цвета национальной сборной; в индивидуальных турнирах он продолжал выступать до июля 1994 года, ненадолго вернувшись на корт в начале 1996 года.

Положение в рейтинге в конце сезона

Финалы турниров за карьеру

Одиночный разряд (3-5)

Парный разряд (4-2)

Тренерская карьера 
С 1998 года Альберо Мансини работает тренером. Среди теннисистов, которых он тренировал — Мариано Пуэрта, пятая ракетка мира Гильермо Кориа (в 2003—2004 годах), Николас Лапентти (2004 год), Пабло Куэвас.

В конце 2004 года Мансини был назначен на пост капитана сборной Аргентины в Кубке Дэвиса. В этом качестве он дважды выводил команду в финал Мировой группы — в 2006 году, когда аргентинцы с минимальным счётом уступили в гостях сборной России, и в 2008 году. Во второй раз команда Мансини обыграла Россию в полуфинале, а в финальном матче принимала на своих кортах сборную Испании. Несмотря на отсутствие лидера испанской сборной Рафаэля Надаля гости сумели одержать победу со счётом 3:1. После этого поражения — первого для сборной Аргентины на домашних кортах с 1998 года — Мансини объявил об уходе в отставку.

Примечания

Ссылки 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Теннисные тренеры Аргентины